Военная коллегия:

 Военная коллегия — высший орган военного управления в Российской империи в XVIII веке.
 Военная коллегия восставших в Крестьянской войне под предводительством Пугачёва — главный военно-административный и судебный орган армии Емельяна Пугачёва
 Военная коллегия — центральное учреждение Швеции, с 1636 по 1865 год ведавшее вопросами обороны государства.
 Военная коллегия Верховного суда СССР — орган Верховного Суда РСФСР/СССР, рассматривавший дела исключительной важности, в отношении высшего командного состава Вооружённых Сил.
 Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации — орган Верховного Суда Российской Федерации и является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным (флотским) военным судам.